Дяченко ()  — украинская фамилия.

Известные носители 
 Дяченко, Анатолий Николаевич (1959—2005) — украинский актёр и телеведущий.
 Дяченко, Андрей Авдеевич (1940—1996) — Герой Социалистического Труда (1973).
 Дяченко, Дмитрий Михайлович (1887—1942) — архитектор, автор 8-и Корпусов Украинской сельскохозяйственной академии.
 Дяченко, Екатерина Терентьевна (род. 1940) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1966).
 Дяченко, Иван Емельянович (1923—2008) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1971).
 Дяченко, Игорь Алексеевич (род. 1966) — исполняющий обязанности главы администрации (мэра) Новороссийска.
 Дяченко, Марина и Сергей — украинские писатели, сценаристы.
 Дяченко, Матрёна Яковлевна (1913 — ?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1949).

Двойная фамилия 
 Дяченко-Ширшова, Марина Юрьевна (род. 1968) — украинский писатель, в прошлом актриса.

Примечания